Бонавиа () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бонавиа, Гарри (1908—?) — мальтийский спортсмен, ватерполист, участник Олимпийских игр 1928 г.
 Бонавиа, Джузеппе (1821—1885) — итальянский график и архитектор.
 Бонавиа, Карло (ок. 1730 —1789) — итальянский художник.
 Бонавиа, Сантьяго (1695—1759) — итальянский архитектор и художник.